Jorge Blanco puede referirse a:

Salvador Jorge Blanco (1926-2010), político, abogado y escritor de República Dominicana;
Jorge Blanco Mena (1946-2006), acuarelista español;
Jorge Blanco (1945−), escultor venezolano;
Jorge Blanco (1991−), actor mexicano;
Jorge Blanco, diseñador gráfico español y director de películas de animación;
Jorge Blanco, entrenador español;